Wilkins kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Wilkins (strand), 
 Wilkins (strömfåra), 
 Wilkins (udde), 

Robotskapade Antarktisförgreningar